Шитт — фамилия:
 Шитт, Вильгельм Эдуардович (1858 — ?) — русский виноторговец, купец 1-й гильдии, коммерции советник
 Шитт, Егор Иванович (1796—1864) — ветеринарный врач, адъюнкт-профессор Санкт-Петербургской Императорской Медико-Хирургической Академии.
 Шитт, Пётр Генрихович (1875—1950) — советский плодовод, лауреат Сталинской премии.
 Шитт, Эрнст Фёдорович (1864—1908) — русский архитектор.